Михайловск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михайловск — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Михайловск — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Михайловск — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Михайловск — село в Стародубском районе Брянской области.
 Михайловск — город в Нижнесергинском районе Свердловской области.
 Михайловск — город в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Михайловск — деревня в Киясовском районе Удмуртии.

См. также 
 Михайлов